

Персоналии 
 Киршенбаум, Вениамин Израилевич (1911—1989) — советский деятель кино, звукорежиссёр.
 Киршенбаум, Джефф — американский кинопродюсер.
 Киршенбаум, Фаина (род. 1955) — израильский политик, Генеральный секретарь партии «Наш дом — Израиль» («НДИ»), депутат Кнессета 18-го созыва.

Прочее 
 Киршенбаум (кодировка) — система передачи международного фонетического алфавита (МФА) через ASCII, названная в честь Эвана Киршенбаума.